Biwa représente plusieurs éléments :
 Le néflier du Japon ou bibacier, un arbre fruitier d'Extrême-Orient, appelé biwa au Japon, bipa en Corée et pipa en Chine. L'instrument tire son nom de sa ressemblance avec le fruit.
 Le , nom d'un instrument à corde traditionnel japonais, dérivé d'un nom traditionnel chinois, portant le même nom, le pipa, . Il est appelé bipa (, hanja : 琵琶) en Corée.
 Le lac Biwa, plus grand lac d'eau douce du Japon ayant la forme de l'instrument.